Владимир Димитријевић може да се односи на:

 Владимир Димитријевић (новинар); 1934—2011
 Владимир Димитријевић (књижевник);  1969.
 Владимир Димитријевић (политичар);  1974.